1990 Голяма награда на Белгия е 37-ото за Голямата награда на Белгия и единадесети кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 26 август 1990 година на пистата Спа-Франкоршамп близо до градчетата Спа и Франкоршамп, Белгия.

Това са последните точки за Лейтън Хаус с шестата позиция на Маурисио Гужелмин.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Белгия
1990 година в Белгия